

Personnalités 

 Franciscus Cornelis Donders (1818-1889), professeur néerlandais de médecine et de physiologie, spécialiste en ophtalmologie ;
 Jelle Donders (né en 1993), coureur cycliste belge ;
  (1867-1960), architecte néerlandais ;
 Pierre Donders (1809-1887), prêtre rédemptoriste, évangélisateur des lépreux et des esclaves au Suriname, bienheureux.

Médecine 
 Loi de Donders, concernant le mouvement des yeux.